Ivie se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Michael A. Ivie
 Wilton Ivie